Frison occidental (frysk), une langue frisonne, parlée essentiellement dans la province néerlandaise de la Frise.
  (West-Fries), dialecte du néerlandais, parlé dans la partie septentrionale de la Hollande-Septentrionale.